Poniewierski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 1022 polskich obywateli.

Osoby noszące Poniewierski:
 Janusz Poniewierski (ur. 1958) – polski publicysta katolicki.
 Zdzisław Poniewierski – prof. dr hab. inż. w specjalności metaloznawstwa, odlewnictwa stopów aluminium. W 1974 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Przypisy